

Усть-Каменка — селище, Залісовський округ, Алтайський край
 Усть-Каменка — присілок, Промишленнівський округ, Кемеровська область